Jucilene Buosi (Jundiaí, 28 de dezembro de 1970) é uma cantora, atriz, educadora e produtora cultural  formada em Canto Lírico pela Faculdade de Música Carlos Gomes e Conservatório Estadual de Música de Pouso Alegre e cantora-bolsista da Fundação Vitae, Jucilene desenvolveu repertório e técnica vocal com os melhores profissionais do cenário lírico brasileiro, além de atuar em grupos de teatro experimental, em corais cênicos, em óperas e em espetáculos musicais. Em 2006, foi semifinalista do Concurso Internacional de Canto Lírico Bidu Sayão e no ano seguinte passou a atuar no monólogo musical “1984”, que já lhe rendeu prêmios da Fundação Itaú Cultural e do BDMG Cultural, além de ser transmitido pela TV Cultura/Rede Minas.

Carreira 

Vinda de família de músicos, o canto sempre fez parte de seu cotidiano. Contudo, ela se formou em administração de empresas. Após o casamento e enquanto ainda exercia a profissão de administradora, resolveu fazer curso técnico de canto lírico como hobby; tomou gosto e entrou para a faculdade de música. Já são 5 álbuns na carreira, o primeiro em 2007, além dos shows e atuação com produção cultural no sul de Minas Gerais.